De Gomelski Cup 2011 was een basketbaltoernooi in Europa die in Moskou tussen 24 september 2011 en 25 september 2011 werd gehouden. Vier top teams uit EuroLeague Men namen deel aan dit toernooi - CSKA Moskou, Fenerbahçe Ülker, Panathinaikos en Žalgiris Kaunas. CSKA won het goud op het einde.

Eindklassering 

Gomelski Cup